College Chums – cortometraggio del 1907 diretto da Edwin S. Porter
 College Chums – cortometraggio del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 College Chums – cortometraggio del 1911 prodotto dall'American Film Manufacturing Company
 College Chums – film del 1913 diretto da Phillips Smalley